Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Brøndby IF depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions européens en 1986.

Le club réalise sa meilleure performance en date lors de la saison 1990-1991, atteignant à cette occasion les demi-finales de la Coupe UEFA.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Brøndby IF en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Brøndby IF
Brøndby IF